Divine puede referirse a:

 Divine, actor y transformista estadounidense.
 Divine, discoteca chilena famosa por su incendio en 1993.
 Divine, radioemisora chilena que toma nombre de la mítica discoteca anterior.